El nombre Balin puede referirse a:

 un balín, una bala para fusil de menos calibre que la ordinaria;
 balín, el nombre con el que se lo conocen en México a las esferas metálicas que se encuentran confinadas dentro de los baleros o rodamientos de bolas;
 Balin, un simio hablante hinduista, asesinado cobardemente por el avatar Rama;
 Balín, un rey mitológico hinduista, engañado por Vamaná (el avatar enano del dios Visnú);
 Sir Balin el Salvaje, valeroso caballero de las leyendas artúricas de Gran Bretaña;
 Balin, personaje enano de la Tierra Media, creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien, que aparece por primera vez en la novela El hobbit; o a
 Balín (1955), una serie de historietas de la editorial española Maga.

O a las siguientes personas:
 Mireille Balin (1911-1968), actriz francesa;
 Ina Balin (1937-1990), actriz estadounidense;
 Marty Balin (1942-2018), músico estadounidense, de la banda psicodélica de rock Jefferson Airplane;
 Balin (1981), álbum debut en solitario de Marty Balin; o a
 El Balín (1968-), sobrenombre del futbolista hondureño Eduardo Bennett.

Y a los siguientes lugares geográficos:
 Balin, una localidad en la provincia de Kermanshah (Irán);
 Balin, una aldea en la provincia de Azerbaiyán Oriental (Irán);
 Balin, una localidad en el voivodato de Cuyavia y Pomerania, cercana a Inowrocław, en el centro-norte de Polonia;
 Balin, otra localidad en el voivodato de Cuyavia y Pomerania, cercana a Rypin, en el centro-norte de Polonia;
 Balin, una localidad en el voivodato de Łódź, en el centro de Polonia; o a
 Balin, una localidad en el voivodato de Pequeña Polonia, en el sur del país.